Megabit per segon, unitat de la velocitat de transmissió d'informació.
 Metropolitan Police Service, força de policia territorial de Londres.